Die Chemie des Todes ist eine britische Fernsehserie, die im Auftrag von Paramount+ von Cuba Pictures produziert wird. Die Serie erschien im Januar 2023 auf Paramount+.

Handlung 
Die auf dem Bestseller-Roman Die Chemie des Todes  des Schriftstellers Simon Beckett basierende Serie erzählt die Geschichte von Dr. David Hunter, der durch einen tragischen Schicksalsschlag gezwungen ist, seinen Beruf aufzugeben. Er hat sich in einem kleinen Dorf namens Manham ein neues Leben eingerichtet. Dort ist er als Partner des Dorfarztes Dr. Maitland tätig. Als ihn die örtliche Polizei um Hilfe bittet, einen Mordfall zu lösen, plagen ihn die Geister seiner Vergangenheit. Nun muss sich Hunter entscheiden, ob er sich abwenden oder in sein altes Leben zurückkehren soll, welches er eigentlich für immer hinter sich lassen wollte. Auch wenn ihn die Dämonen seiner Vergangenheit verfolgen, entscheidet sich Hunter dazu, wieder für die Polizei zu arbeiten und wird dabei in Fälle hineingezogen, die ihn an seine Grenzen treiben.

Besetzung

Episodenliste

Produktion 
Im Mai 2022 haben die Dreharbeiten zu der sechsteiligen Serie begonnen und liefen bis zum August 2022 an, gedreht wurde in Schottland und Norfolk.

Erstmals kündigte man die Serie im Juni 2022 an, zusammen mit der Ankündigung, dass der Streaming-Dienst Paramount+ nach Deutschland kommen wird.

Weblinks

Einzelnachweise 

Paramount+
Fernsehserie (Vereinigtes Königreich)
Fernsehserie der 2020er Jahre
Kriminal-Fernsehserie
Miniserie